

Personen met als voornaam Ada
Ada (voornaam), een meisjesnaam
Ada (Bijbelse naam), twee personen uit de Bijbel (een vrouw van Lamech en een vrouw van Esau)
Ada van Holland (gravin) (1188-1223), gravin van Holland
Ada Lovelace (1815–1852), een Britse wiskundige
Ada van Karië (377 v.Chr.-326 v.Chr) satraap van Carië, zuster van Mausolos en adoptiemoeder van Alexander de Grote

Geografische plaatsen
Ada (Ghana), of Ada Foah, een stad in Ghana
Ada (Minnesota), een stad in de Verenigde Staten
Ada (Ohio), een dorp in de Verenigde Staten
Ada (Oklahoma), een stad in de Verenigde Staten
Ada (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland
Ada (Montenegro), of Ada Bojana, een eiland in Montenegro
Ada (Servië), een stad in Servië
Ada (Kroatië), een dorp in Kroatië

Zie ook
Americans with Disabilities Act, een Amerikaanse wet
Ada (film), een film uit 1961 van Daniel Mann met Susan Hayward en Dean Martin
Ada (orchideeën), een geslacht uit de subtribus Oncidiinae van de Orchideeënfamilie (Orchidaceae)
Ada (programmeertaal), een programmeertaal genoemd naar Ada Lovelace
(523) Ada, een planetoïde